

Toponymes 
Cabanas peut désigner :

Cabanas, commune de la province de La Corogne en Galice (Espagne);

Cabanas de Tavira, une des paroisses civiles de la municipalité de Tavira, située dans le district de Faro ;
 Cabanas de Torres, une des paroisses civiles de la municipalité d'Alenquer, située dans le district de Lisbonne ;
 Cabanas de Viriato, une des paroisses civiles de la municipalité de Carregal do Sal, située dans le district de Viseu ;

Patronymes 

 Éric Cabanas, journaliste politique, artiste et éditeur français, né en 1958 ;
 Òscar Cabanas (1991-), coureur cycliste andorran ;
 Ricardo Cabanas, joueur suisse de football, né en 1979 ;
 Roberto Cabanas (1961-), ancien joueur de football paraguayen.

Voir aussi

Liens externes 
 Charron dit Cabana.

Homonymie de toponyme